Kullashi ist der Familienname folgender Personen:

Loreta Kullashi (* 1999), schwedische Fußballnationalspielerin
Muhamedin Kullashi (* 1949), albanischer Philosoph und Hochschullehrer